Englewood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Englewood Township (Kansas)
 Englewood Township (South Dakota)